Vučak (miasto Donja Stubica) – wieś w Chorwacji, w żupanii krapińsko-zagorskiej, w mieście Donja Stubica
 Vučak (gmina Ivanjica) – wieś w Serbii, w okręgu morawickim, w gminie Ivanjica
 Vučak (miasto Kruševac) – wieś w Serbii, w okręgu rasińskim, w mieście Kruševac
 Vučak (miasto Smederevo) – wieś w Serbii, w okręgu podunajskim, w mieście Smederevo